Слов'янська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Слов'янська сільська рада — Дніпропетровська область, Межівський район